Het seizoen 2002/03 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 2002 en eindigde op 1 juni 2003 met de finale in het Koning Boudewijnstadion. De zege ging naar RAA Louviéroise. La Louvière was onderaan geëindigd in de competitie en versloeg verrassend Sint-Truiden, dat in subtop was geëindigd.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden net als de voorgaande rondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale 

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2002/03